Čchao-chu může být:

 Čchao-chu (jezero) ­– jezero v provincii An-chuej v Čínské lidové republice
 Čchao-chu (okres) – okres v provincii An-chuej v Čínské lidové republice
 Čchao-chu (prefektura) – prefektura v Čínské lidové republice, roku 2011 zrušená